Szpital im. Jana Pawła II w Głogowie
 Szpital im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.
 Szpital im. Jana Pawła II w Katowicach
 Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie
 Szpital im. Jana Pawła II w Zamościu
 Szpital im. Jana Pawła II w Zgorzelcu

Patronat Jana Pawła II